Ramiheithrus är ett släkte av nattsländor. Ramiheithrus ingår i familjen Philorheithridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattsländor
Ramiheithrus